Tichoje (russisch ) oder Tyche (ukrainisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland und der Ukraine:
 Tichoje (Kaliningrad), Siedlung in der russischen Oblast Kaliningrad (bis 1946 Kiehlendorf, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Tichoje (Sachalin), Dorf in der russischen Oblast Sachalin